Invasiv kan syfta på:

 Invasiv art – en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet
 Invasiv (medicin) – medicinska undersökningar när man tränger in i kroppen med något instrument genom ett kroppshål eller genom ett kirurgiskt ingrepp, även om maligna tumörer och infektioner som sprider sig till kringliggande vävnader.